Het ATP-toernooi van Wenen (officieel de CA-TennisTrophy) van 1991 vond plaats van 14 tot en met 20 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op tapijtbanen.

In de enkelspelfinale versloeg de Duitser Michael Stich de Nederlander Jan Siemerink. In de dubbelspelfinale was het Zweeds/Zuid-Afrikaanse koppel Anders Järryd/Gary Muller te sterk voor het Zwitsers/Amerikaanse duo Jakob Hlasek/Patrick McEnroe.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Wenen
ATP-toernooi van Wenen